Се́верная бормоту́шка, или бормоту́шка (), — перелётная птица семейства камышовковых (Acrocephalidae).

Ареал 
Ареал бормотушки охватывает практически всю территорию России и Азии до Индии и Шри-Ланки на юге и Китая на востоке. Во время перелётов встречается в Западной Европе, Турции и Египте. По некоторым данным наблюдается также на Аравийском полуострове.

Описание 

Представляет собой мелкую — меньше воробья — птицу с длинным широким клювом. Окрас — буровато-серого цвета сверху и белое брюхо. Обитает бормотушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье, на вырубках, в зарослях таволги и ивняка.

Чашеобразной формы гнездо диаметром 6—12 сантиметров начинают строить сразу по прилёте — в середине или второй половине мая, располагая его на кустарниковых ветвях у самой земли или в густой траве в небольшом углублении. Кладка северной бормотушки состоит из 4—6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с тёмными крапинками и размытыми розовыми пятнами. Самец и самка насиживают кладку по очереди в течение приблизительно 2 недель. Вылупившиеся птенцы покидают гнездо через 2 недели, ещё не умея летать. Родители докармливают их в течение 13—14 дней. Поначалу стараются держаться вместе, разлетаясь только через 10 дней. Отлёт северной бормотушки начинается в августе.

Рацион бормотушки состоит из различных насекомых.

Охранный статус 
Северная бормотушка внесена в Красную книгу Ярославской области (4-я категория — малоизученный вид) и Красную книгу Республики Мордовия (категория 3 — редкие виды, распространённые на небольших территориях, либо на больших, но с низкой плотностью популяций).

См. также 
 Список видов, занесённых в Красную книгу Ярославской области
 Список животных, занесённых в Красную книгу Республики Мордовия

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Северная бормотушка.
 Подборка фотографий северной бормотушки.

Камышовковые
Птицы Евразии
Животные, описанные в 1823 году